Keill ist der Familienname von:

 John Keill (1671–1721), britischer Physiker und Mathematiker
 Roman Keill (1888–1960), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Keil (Begriffsklärung)
 Keeill
 Kail
 Kayl
 Keyl
 Kyle